

Кузнецовка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Кузнецовка — присілок, Іглінський район, Башкортостан

Див. також 
 Кузнецівка